Эличе () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Пескара.

Население составляет 1731 человек, плотность населения составляет 124 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 65010. Телефонный код — 085.

Ссылки